(1858—1929) — французский художник
 Кенсак — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Кенсак — коммуна во Франции, департамент Жиронда